Les Sempronii Gracchi sont des plébéiens romains membres d'une branche de la gens des Sempronii.

 Tiberius Sempronius Gracchus, consul en 238 av. J.-C. ;
 Tiberius Sempronius Gracchus, fils du précédent, maître de cavalerie en 216 av. J.-C. et consul en 215 et 213 av. J.-C. ;
 Tiberius Sempronius Gracchus, dit l'Ancien, fils du précédent, consul en 177 et 163 av. J.-C. et censeur en 169 av. J.-C. ;
 Tiberius Sempronius Gracchus, fils du précédent, né en 163 av. J.-C. et tué en 133 av. J.-C., le premier des Gracques ;
 Caius Sempronius Gracchus, frère du précédent, né en 154 av. J.-C. et tué en 121 av. J.-C., le deuxième des Gracques ;